Beautemps ist der Familienname folgender Personen:

 André Beautemps (1948–1978), belgischer Comiczeichner
 Jacob Beautemps (* 1993), deutscher YouTuber, Moderator und Wissenschaftsjournalist